

Re d'Inghilterra 
 Riccardo I Plantageneto, detto Riccardo Cuor di Leone,  re d'Inghilterra dal 1189 al 1199
 Riccardo II Plantageneto, re d'Inghilterra dal 1377 al 1399
 Riccardo III Plantageneto, re d'Inghilterra dal 1483 al 1485

Altri 
 Riccardo Plantageneto, I conte di Cornovaglia (1209-1272), figlio del re Giovanni I
 Riccardo Plantageneto, III conte di Cambridge (1375-1415), figlio di Edmondo, I duca di York, e padre di Riccardo, III duca di York
 Riccardo Plantageneto, III duca di York (1411-1460), padre dei re Edoardo IV e Riccardo III
 Riccardo Plantageneto, I duca di York (1473-1483), figlio del re Edoardo IV e fratello minore del re Edoardo V